Fredrik Gulbrandsen, né le  à Lillestrøm, est un footballeur international norvégien. Il évolue au poste d'attaquant à Adana Demirspor.

Carrière

En club 

Fredrik Gulbrandsen rejoint le Red Bull Salzbourg lors de l'été 2016. Le 10 mars 2017, il rejoint les Red Bulls de New York en prêt pour la saison 2017 de Major League Soccer.

Le 25 juin 2019 il s'engage à l'İstanbul Başakşehir pour un contrat de trois ans.

En sélection 
Il honore sa première sélection internationale le  lors d'un match amical contre les Émirats arabes unis.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte le championnat de Norvège en 2014 et la Coupe de Norvège en 2013 et 2014 avec le Molde FK. 

Avec le Red Bull Salzbourg, il remporte le Championnat d'Autriche en 2017 et 2018 ainsi que la Coupe d'Autriche en 2019.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international norvégien
Joueur du Lillestrøm SK
Joueur du FC Lyn
Joueur du Molde FK
Joueur du Red Bull Salzbourg
Joueur des Red Bulls de New York
Joueur de l'Istanbul Başakşehir
Naissance en septembre 1992
Naissance à Skedsmo